Smetana je lahko:

 Bedřich Smetana, češki skladatelj

 Smetana, mlečni izdelek
 Kisla smetana
 Sladka smetana